Języki romańskie (od łacińskiego przysłówka romanice „po rzymsku, w języku wernakularnym”) – grupa języków indoeuropejskich, którymi posługuje się jako językami ojczystymi około 750 mln osób, zamieszkujących przede wszystkim Europę Południową i Amerykę Łacińską. Języki romańskie wywodzą się z języka łacińskiego. Najpowszechniej używanymi językami z tej grupy są: hiszpański, portugalski, francuski, włoski i rumuński. Bogatą tradycję literacką posiadają również języki oksytański, kataloński, galicyjski, wenecki i języki retoromańskie.

Języki te rozwinęły się w okresie preromańskim (476–800 rok n.e.) z łaciny ludowej, którą posługiwano się na znacznych obszarach imperium rzymskiego. Okres od 800 roku uznaje się za okres romański.

Na bazie języków romańskich powstały języki sztuczne, z których najbardziej znane to esperanto i interlingua.

Uproszczona klasyfikacja języków romańskich na podstawie Ethnologue 
 języki italskie
 języki romańskie (ok. 750 mln)
 języki wschodnioromańskie (ok. 26,2 mln)
 arumuński (macedorumuński) (ok. 150 tys.)
 istrorumuński (ok. 0,5 tys.)
 meglenorumuński (ok. 12 tys.)
 rumuński (dakorumuński) (ok. 26 mln)
 języki italsko-zachodnioromańskie

 języki italsko-dalmatyńskie
 istriocki (ok. 1 tys.)
 włoski (liczne i zróżnicowane dialekty) (ok. 62 mln)
 judeo-włoski (ok. 4 tys.)
 neapolitański (ok. 4 mln)
 sycylijski (ok. 4,8 mln)
 dalmatyński †

 języki zachodnioromańskie (ok. 720 mln)
 języki galloromańskie
 języki gallo-italskie
 emilijski (ok. 3,5 mln)
 liguryjski (ok. 1.9 mln)
 monegaski (ok. 5 tys.)
 lombardzki (ok. 9 mln)
 piemoncki (ok. 3 mln)
 wenecki (ok. 2,2 mln)
 języki gallo-retyckie
 langues d’oïl:
 francuski (liczne i zróżnicowane dialekty) (ok. 80 mln)
 angevin
 burginioński
 szampański
 frainc-comtou
 gallo
 lotaryński
 normandzki
 anglo-normandzki †
 auregnais
 guernésiais
 jèrriais
 sercquiais
 pikardyjski
 poitevin-saintongeais
 waloński
 zarfatit †
 franko-prowansalski
 oksytański (prowansalski) (ok. 1,2 mln)
 gaskoński
 aranes
 béarnais
 aupenc
 gavot
 langwedocki
 limuzyński
 owerniacki
 nicejski
 szuadit †

 języki retoromańskie (ok. 630 tys.)
 friulski (furlański) (ok. 530 tys.)
 ladyński (ok. 50 tys.)
 romansz (ok. 50 tys.)

 języki iberoromańskie
 kataloński (walencki) (ok. 11 mln)
 dialekty balearskie
 hiszpański (liczne i zróżnicowane dialekty) (ok. 360 mln)
 rioplatense
 judeo-hiszpański (ladino)
 aragoński
 judeo-aragoński †
 asturyjski (ok. 125 tys.)
 galicyjski (ok. 3 mln)
 portugalski (ok. 200 mln)
 judeo-portugalski †*

 języki południoworomańskie (ok. 1,5 mln)
 korsykański (ok. 340 tys.)
 sardyński (ok. 1,5 mln)
 gallurski (północno-wschodniosardyński)
 kampidański (południowosardyński)
 logudorski (środkowosardyński)
 sassarski (północno-zachodniosardyński)

Oznaczenia:
 † – język wymarły lub dawne stadium historyczne języka dzisiejszego
 †* – język dawny, ale zachowany tradycyjnie w liturgii, tekstach religijnych, filozoficznych lub naukowych

Stopień podobieństwa 
Stopień podobieństwa leksykalnego między językami romańskimi:

Drzewo językowe

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Pełna klasyfikacja języków romańskich według Ethnologue/ISO